Eine Frage des Gewissens ist der Titel folgender Filme:

 Eine Frage des Gewissens (Fernsehfilm), deutscher Fernsehfilm von Thomas Bohn (Regisseur) (2006) 
 Tatort: Eine Frage des Gewissens, deutscher Fernsehfilm von Till Endemann (2014)